Rives kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Rives, Isère, 
 Rives, Lot-et-Garonne,

USA 

 Rives (ort i USA), Tennessee, Obion County, 

Robotskapade USAförgreningar